Села:
 Нове Місто — Вінницька область, Тиврівський район, Новоміська сільська рада
 Нове Місто — Львівська область, Самбірський район
 Нове Місто — Черкаська область, Монастирищенський район, Монастирищенська міська рада

Див. також 
 Нове Место (значення)
 Ново Место
 Нове Місто (Вроцлав)